А1 Етнікі 2003—2004 — 64-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2004
‎Греція
Греція
2003 у грецькому спорті
2004 у грецькому спорті